На цій сторінці зібрано посилання на художні та документальні фільми, присвячені Джону Ф. Кеннеді та Жаклін Кеннеді.

Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі (1991), художній 
Окружний прокурор Нового Орлеану Джим Ґаррісон веде власне розслідування вбивства Дж. Ф. Кеннеді. У головній ролі Кевін Костнер.

Сторінка фільму  на сайті IMDb.

Тринадцять днів (2000), художній 
Фільм розповідає про Карибську кризу 1962 р. У головній ролі радника Дж. Ф. Кеннеді - Кеннета О'Доннела - Кевін Костнер. 

Сторінка фільму  на сайті IMDb.

Джекі (2016), художній 
Фільм про перші дні Жаклін Кеннеді після вбивства Дж. Ф. Кеннеді. У головній ролі - Наталі Портман. 

Сторінка фільму на сайті IMDb.  

Списки фільмів